Tossal de les Creus (Almacelles), muntanya de la vila d'Almacelles (el Segrià, Catalunya).
 Tossal de les Creus (Pira), muntanya de Pira (la Conca de Barberà, Catalunya).